Королёвка () — село,
Головчинский сельский совет,
Залещицкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122082105. Население по переписи 2001 года составляло 92 человека.

Географическое положение 
Село Королёвка находится на правом берегу реки Тупа,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Головчинцы,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Ворвулинцы.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1821 год — дата основания.
 В 1982 году присоединено к пгт Толстое.
 В 1989 году село восстановлено.

Примечания